Конститутивни народи могу бити:

 Конститутивни народи у СФР Југославији, конститутивни народи у бившој Југославији (Срби, Хрвати, Словенци, Македонци, Црногорци, Муслимани)
 Конститутивни народи у Босни и Херцеговини, конститутивни народи у данашњој Босни и Херцеговини (Срби, Хрвати, Бошњаци)
 Конститутивни народи у СР Хрватској, конститутивни народи у бившој СР Хрватској (до 1990. године): Хрвати и Срби

Види још 
 Народ (вишезначна одредница)
 Југославија (вишезначна одредница)
 Босна и Херцеговина (вишезначна одредница)